Мачука () — испанская фамилия. 

Известные носители:

 Мачука, Педро (1485—1550) — испанский художник и архитектор XVI века, один из первых представителей маньеризма в Испании.
 Мачука, Хуан (род. 1951) — чилийский футболист, защитник.